Сиверст — деревня в Успенской волости Великолукского района Псковской области России

Спорт лагерь "Динамо" по гребле на каноэ. Июль-Август 1982-го года. Тренеры - Никифоров Юрий Алексеевич и Малков Олег Анатольевич.

Сиверст — озеро в Успенской волости Великолукского района Псковской области России